Турнир претендентов 1962 — шахматный турнир для определения соперника Михаила Ботвинника в матче за звание чемпиона мира 1963 года.

Проводился с 2 мая по 26 июня 1962 года в Виллемстаде, остров Кюрасао (Антильские острова). В турнир допускались 6 победителей Стокгольмского межзонального турнира, после которого в дополнительном матч-турнире за шестое место победил Леонид Штейн, но в турнир претендентов попал Пал Бенко, т. к. по условиям межзонального турнира в турнир претендентов допускалось не больше трёх шахматистов от одной страны. 

После 3-го круга из турнира по болезни выбыл Михаил Таль.

После турнира Роберт Фишер обвинил некоторых советских участников в сговоре с целью победы в турнире одного из советских гроссмейстеров (так, во всех 12 партиях между Петросяном, Геллером и Кересом были зафиксированы ничьи).

Турнирная таблица

Матч за 2-е место

Литература

Примечания

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com
 Таблица на странице mark-weeks.com
 Статья, посвящённая юбилею турнира

Турнир претендентов по шахматам
1962 год в шахматах